Plaats in Indonesië
 Merden (Padureso), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Merden (Purwanegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java